Navis steht für:

 Navis (Tirol), Gemeinde im Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Navis (Gemeinde Navis), auch Navis Dorf, Streusiedlung der Gemeinde Navis, Tirol
 Nevis (Qom), auch Navīs, Dorf in der Provinz Qom, Iran

Siehe auch:
 Nabis
 Nevis (Begriffsklärung)